Балашенко — фамилия белорусского происхождения:
 Балашенко, Виктор Харитонович — советский инженер, конструктор, изобретатель.
 Балашенко, Сергей Александрович — профессор Белорусского государственного университета.

См. также 
 
 Булашенко, Александр Георгиевич